rector steht für:
 die englische und lateinische Schreibweise von Rektor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rector (Arkansas)
 Rector (Kalifornien)
 Rector (Missouri)
 Rector (New York)
 Rector (Pennsylvania)
 Rector Township, Saline County, Illinois

Personen:
 Henry Massey Rector (1816–1899), US-amerikanischer Politiker
 James Rector (1884–1949), US-amerikanischer Jurist und Leichtathlet
 John Rector (* 1970), US-amerikanischer Schriftsteller
 Liam Rector (1949–2007), US-amerikanischer Dichter

Siehe auch:
 Spiritus rector
 Rector Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika